Brécy har flera betydelser:

 Brécy, Cher – fransk kommun i departementet Cher
 Brécy, Aisne – fransk kommun i departementet Aisne
 Brécy, Ardennes – fransk före detta kommun i departementet Ardennes
 Brécy, Calvados – fransk före detta kommun i departementet Calvados